Кезен — топоним:

Германия 
 Бад-Кёзен — город, курорт, расположен в земле Саксония-Анхальт.

Казахстан 
 Кезен — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.